Il singolare del torneo di tennis Bangkok Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore John van Lottum che ha battuto in finale Frank Moser 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Assente
 John van Lottum (Campione)
 Werner Eschauer (secondo turno)

 Bjorn Rehnquist (semifinali)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Ivo Karlović (primo turno)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangkok Challenger 2002